Sidney Poitier (1927–2022), acteur américain ;
 Sydney Tamiia Poitier (1973-), actrice américaine, fille de Sidney.